Cuiabá, város Brazíliában, Mato Grosso állam székhelye
 Cuiabá, folyó Brazíliában, Cuiabá város folyója